

Населені пункти та їхні частини
 Ленка — село в гміні Пулави Пулавського повіту Люблінського воєводства
 Ленка — село в гміні Пйонтек Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Ленка — село в гміні Ленчиця Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Ленка — село в гміні Коженна Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Ленка — село в гміні Станіславув Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Ленка — село в гміні Новий Корчин Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Ленка — село в гміні Костелець Кольського повіту Великопольського воєводства
 Ленка — частина міста Домброва-Гурнича в Сілезькому воєводстві

Примітки